It Happened in Paris – film del 1919 diretto da David Hartford
It Happened in Paris – film del 1932 diretto da M.J. Weisfeldt
It Happened in Paris – film del 1935 diretto da Robert Wyler e Carol Reed